Die NGC-Objekte von 1 bis 500



Nr. 1 bis 100

Nr. 101 bis 200

Nr. 201 bis 300

Nr. 301 bis 400

Nr. 401 bis 500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 0001
Ngcobjekte 0001